Ofelia (del griego ὠφέλεια ‘ayuda’) es un nombre femenino que hace referencia a:

Personas
Ofelia Guilmáin
Ofelia Montesco
Ofelia Medina
Ofelia Lazo
Martha Ofelia Galindo
Ana Ofelia Murguía
Ofelia Nieto
Ofelia Cano
Ofelia de Aragón
Ofelia Taitelbaum Yoselewich
Ofelia Echagüe Vera
Ofelia Zepeda
Ofelia Kovacci
Ofelia Rodríguez
Ofelia Padrón
Ofelia Hooper
Ofelia Uribe
Ofelia Rodríguez Acosta
Ofelia Rey Castelao
Ofelia Domínguez Navarro
Ofelia Trimboli
 Ofelia Hambardzumyan

Personajes de ficción
 Ofelia (personaje), amor de Hamlet en la obra de William Shakespeare Hamlet.
 Secretaria Ofelia, personaje de "Mortadelo y Filemón" creado por Francisco Ibáñez.
 Ophelia Ramírez, personaje de La vida y obra de Juniper Lee.
 Ofelia, personaje ficticio de la película El laberinto del fauno.
 Ophelia, personaje de la serie manga Claymore.

Obras artísticas
Ofelia, pintura de John Everett Millais.
Ofelia ahogada, escultura en bronce del artista madrileño Francisco López Hernández.
Ofèlia Dracs, colectivo literario de Cataluña, España.

Música
Per la ricuperata salute di Ofelia, cantata compuesta en 1785 por Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart y un tal "Cornetti", sobre un texto de Lorenzo da Ponte.
Ophélia, canción de Nolwenn Leroy (2012)
Ophelia canción de The Lumineers.

Ciencia y naturaleza
 Ofelia (satélite), segundo satélite de Urano en orden de distancia.
 (171) Ophelia, un asteroide del cinturón de asteroides.
 El huracán Ophelia, una tormenta del año 2005.

Lugares
Terminal La Ofelia, estación de autobuses de la ciudad de Quito.
Glorieta de Ofelia Nieto (Sevilla), ubicada en el Parque de María Luisa de Sevilla.

Otros
Ophelia
Ofelio (historieta de Jorge), serie de historietas creada por Miguel Bernet, alias Jorge, para el semanario "El DDT" en 1951.

Nombres femeninos